Chris Williams – attore statunitense 
 Chris Williams – batterista
 Chris Williams – calciatore canadese (n. 1981)
 Chris Williams – calciatore inglese (n. 1985)
 Chris Williams – cestista statunitense
 Chris Williams – copilota di rally britannico
 Chris Williams –  giocatore di football americano statunitense
 Chris Williams – giornalista britannico
 Chris Williams – rugbista a 15 statunitense
 Chris Williams – regista e sceneggiatore

Pagine correlate 
 Christopher Williams